«Хета́фе» () — профессиональный футбольный клуб из Испании, который выступает в Ла Лиге. Команда представляет одноимённый город Хетафе, считающийся пригородом Мадрида.

История 

Клуб был основан в 1946 году. В течение своей истории клуб не раз имел как взлёты, так и падения. Клуб в последнее время часто располагается в середине турнирной таблицы и считается твёрдым середняком Ла Лиги.

Более подходящим для клуба за последние годы стало название «Кубковая команда». В Кубке Испании клуб обыгрывал «Барселону» с крупным счётом. В Кубке УЕФА сезона 2007/08 команда претендовала на выход в полуфинал, где могла встретиться с петербургским «Зенитом», который в том сезоне стал обладателем этого трофея. Только за счёт одного гола на выезде мюнхенская «Бавария» одолела «Хетафе» по сумме двух матчей и вышла в полуфинал. 

В сезоне 2015/16 команда вылетела в Сегунду, но сразу же сумела вернуться в высший испанский дивизион, заняв в турнире 3-е место по итогам сезона 2016/17, которое позволило «Хетафе» принять участие в плей-офф за право участвовать в Примере.

Эпоха Хосе Бордаласа 
27 сентября 2016 года «Хетафе» возглавил Хосе Бордалас. Привёл команду к рекордному пятому месту в Примере, отстав от зоны Лиги чемпионов на два очка в сезоне 2018/19, при этом долгое время находясь в первой четвёрке.

Достижения 
Чемпионат Испании:
 Примера (1-й уровень чемпионата):
 5-е место: 2018/19
 Сегунда (2-й уровень чемпионата):
 Серебряный призёр: 2003/2004
 Бронзовый призёр: 2016/2017
 Сегунда Б (3-й уровень чемпионата):
 Победитель: 1998/99
 Серебряный призёр (2): 1989/90, 1993/94
 Бронзовый призёр: 1987/88
 Терсера (4-й уровень чемпионата):
 6-е место: 1986/87

Кубок Испании
 Финалист: 2006/07, 2007/08

Лига Европы
 1/4 финала: 2007/08

Текущий состав 
По состоянию на 17 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Статистика и рекорды

Игроки с наибольшим количеством матчей

Игроки с наибольшим количеством голов

Тренеры 

Среди известных тренеров «Хетафе» нельзя не отметить немецкого специалиста Бернда Шустера, перешедшего в мадридский «Реал», и известного бывшего игрока сборной Дании Микаэля Лаудрупа, который пришёл в клуб на смену немцу, а затем перешёл на работу в московский «Спартак».

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
ФК «Хетафе»